Устье — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена на левом берегу реки Лжа, при впадении её в Утрою, в 22 км к юго-западу от центра города Остров и в 4 км к северу от деревни Дубки.

До 1 июля 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Рубиловской волости с центром в д. Дубки.

Население

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)